Ниже представлен неполный список терактов, произошедших в международных аэропортах.

Ссылки 
 Теракты в международных аэропортах в 2007—2012 гг // РИА Новости — Справка

Списки террористических актов